W Rumunii
 Pietroșani – gmina w okręgu Teleorman
 Pietroșani – wieś w okręgu Prahova, w gminie Puchenii Mari
 Pietroșani – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Pietroșani